Enskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enskeri med Tistuskeri, finska namn på öar i Sastmola, Satakunta, 
 Enskeri, Fredrikshamn, Kymmenedalen,

Se även
Iso-Enskeri
Enskär
Enskäret

Robotskapade Finlandförgreningar